Ломонос шестилепестковый, или Копыловник, или клематис шестилепестный () — вид цветковых растений рода  семейства .

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает Дальний Восток.

Произрастает на степных, нередко каменистых склонах, в зарослях кустарников, вдоль рек на аллювиальных наносах, на заброшенных полях.

Ботаническое описание 
Стебель прямой, крепкий, гранистый, высотой 30—70 см.

Листья короткочерешковые, тройчатые или 1—2-перисто-рассечённые на линейные или линейно-ланцетные, заострённые, кожистые дольки, голые и покрытые редкими волосками.

Цветки одиночные или собраны на вершине стебли в сложное щитковидное соцветие. Чашелистики длиной 2—2,5 см, в количестве 4—8, обратно-клиновидные или продолговато-обратнояйцевидные, на вершине округлые, белые или желтоватые, снаружи шерстисто войлочно-опушенные.

Таксономия 
Вид Ломонос шестилепестковый входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

шестилепестковый
Флора Дальнего Востока
Растения, впервые описанные в книге Reise durch Verschiedene Provinzen des Russischen Reichs